Пьявская битва произошла 7—8 мая 1809 года между французской армией численностью 45 000 солдат и австрийской армией численностью 21 000 человек. Сражение закончилось победой Франции.

Примечания

Ссылки 
 Smith, D. The Greenhill Napoleonic Wars Data Book. Greenhill Books, 1998.
 France militaire. Histoire des armées françaises de terre et de mer de 1792 à 1837 — publié par Abel Hugo — 1838
 Histoire politique et militaire du prince Eugène Napoléon, vice-roi d’Italie — Frédéric Guillaume de Vaudoncourt — 1828
 Victoires, conquêtes, désastres, revers et guerres civiles des Français — publié par Charles Théodore Beauvais de Préau — 1858

Сражения по алфавиту
Сражения Наполеоновских войн
Сражения Франции
Сражения Австрии
Сражения Италии
Сражения в Италии
Сражения 1809 года